Aretusa (en griego antiguo, Αρέθουσα Aréthousa) hace referencia a varios artículos:

Personajes de la mitología griega
 Aretusa (náyade), hija de un dios fluvial arcadio y conocida cazadora;
 Aretusa, nereida, hija por tanto de Nereo y de Doris, que fue amada por Poseidón, con quien tuvo a Abante, el rey de Eubea; otra versión la hace hija de Herileo;
 Aretusa, una de las hespérides, hija, según las versiones, de Nix por sí misma, de Atlas y Hesperis, de Héspero o de Zeus y Temis;
 Aretusa, uno de los perros de Acteón, que devoró a su dueño cuando fue convertido en ciervo por Artemisa;
 Aretusa, esposa cretense de Tersandro, cuyo hijo Hilo acudió a la guerra de Troya, donde encontró su muerte.

Además
 Aretusa, antigua ciudad griega de Migdonia;
 Arethusa, un género de orquídeas al que pertenece la especie Arethusa bulbosa.
 Arethusa, un género de foraminíferos bentónicos.

Enlaces externos 
 Aretusa, en el Proyecto Perseus.